Два корабля Королевского флота назывались HMS Ceylon в честь бывшей британской колонии Цейлон.

 HMS Bombay (1805) — 38-пушечный корабль 5 ранга. Спущен для Ост-Индской компании в 1793 году как HCS Bombay, куплен флотом в 1805 году. Служил во флоте как HMS Bombay. В 1808 году переименован в HMS Ceylon. В 1813 году перестроен в войсковой транспорт. Продан на Мальте в 1857 году.
 HMS Ceylon (30) — британский лёгкий крейсер типа «Колония Короны». Спущен на воду в 1942 году. В 1960 году продан Перу, во флоте которой служил как Coronel Bolognesi. Списан в 1982 году. Разобран в 1985 году.

Другие корабли, называвшиеся Ceylon 
 Ceylon — буксир, нанятый флотом и вооружённый. В списках с 1914 по 1919 годы.
 Ceylon — частная яхта, реквизированная в 1915 году. В 1916 году возвращена владельцам.